

Sigle 
 Società delle Nazioni – organizzazione intergovernativa in essere nella prima metà del XX secolo
 Software-defined networking – Tecnologia di gestione reti attraverso il cloud computing
 Società di Diagnostica Nucleare – Istituto di ricerca diagnostica e nucleare di Napoli, riconosciuto quale IRCCS

Codici 
 SDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Anda, Sandane, Norvegia
 sdn – codice ISO 639-3 della lingua gallurese